Semeniwka (; ) ist eine Stadt im Norden der ukrainischen Oblast Tschernihiw und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons Semeniwka mit 8200 Einwohnern (2019).

Zur Stadtgemeinde gehört auch das südlich gelegene Dorf Kuty Druhi (). Bis 2013 gehörte noch das Dorf Kuty Perschi () zur Gemeinde, dieses wurde jedoch aufgegeben. Südlich der Stadt verläuft der Fluss Rewna (), ein Nebenfluss des Snow.

Geschichte 
Die Ortschaft wurde 1680 als Teil des Russischen Zarenreiches gegründet. Zwischen 1802 und 1918 war sie ein Teil des Gouvernements Tschernigow. 1926 wurde ihm der Status einer Siedlung städtischen Typs verliehen und gleichzeitig zum Rajonszentrum des gleichnamigen Rajons ernannt. 1953 erhielt Semeniwka schließlich das Stadtrecht.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Witali Markowitsch Primakow (1897–1937), sowjetischer General der Roten Armee und Militärattaché
 Lew Jefimowitsch Kerbel (1917–2003), sowjetischer Bildhauer

Weblinks 

 Webseite des Stadtrates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Rajon Nowhorod-Siwerskyj
Gegründet 1680